Pellengahr ist der Familienname folgender Personen:

 Astrid Pellengahr (* 1967), deutsche Museumsleiterin
 Caspar Hubert Gustav Schulze Pellengahr (1825–1896), deutscher Politiker (Zentrum)
 Christian Schulze Pellengahr (* 1975), deutscher Politiker (CDU), Landrat Kreis Coesfeld
 Franz Joseph Adolph Heinrich Schulze Pellengahr (1796–1829), deutscher Politiker und Landtagsabgeordneter
 Hubert Schulze Pellengahr (1899–1985), deutscher Politiker (Zentrum, CDU), MdB und Landrat
 Hubertus Pellengahr (* 1960), Geschäftsführer der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, ehemals HDE-Sprecher
 Richard Pellengahr (1883–1964), deutscher General

Siehe auch:
 Schulze Pellengahr